Jena steht für:

 Jena, kreisfreie Stadt in Thüringen
 Jena (Louisiana), Kleinstadt in den Vereinigten Staaten
 Jena (Timiș), Dorf im Kreis Timiș, Rumänien
 Jena (Bokaro), Zensusstadt in Indien
 der alte Name der Insel Kongsøya
 Jena (Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht
 Jena (Framework), eine Programmbibliothek für Semantische Netze
 (526) Jena, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Jenagletscher, Gletscher im Transantarktischen Gebirge

Jena ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Jena (* 1940), deutscher Historiker
 Günter Jena (* 1933), deutscher Chorleiter und Kirchenmusikdirektor
 Manfred Jena (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Matthias Jena (1961–2021), seit 2010 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bayern

Namenszusatz:
 Bernhard Schultze-Jena (1914–1966), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer

 Leonhard Schultze-Jena (1872–1955), deutscher Zoologe und physischer Anthropologe
 Otto Müller-Jena (1875–1958), deutscher Architekt
 Ruth Michaelis-Jena (1905–1989), deutsch-britische Schriftstellerin und Übersetzerin

Jena ist Bestandteil folgender Ortsnamen:
 Großjena, Ortsteil von Naumburg (Saale)
 Kleinjena, Ortsteil von Naumburg (Saale)
 Wenigenjena, Stadtteil von Jena
 Jenalöbnitz, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis
 Jenaprießnitz, Ortsteil von Jena

Siehe auch:
 Iena
 JeNah